Bondurant kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bondurant (Iowa)
Bondurant (Wyoming)